Degażowanie - przerzedzanie za pomocą siekaczy tzn. nożyczek zębatych - degażówek (jednostronnych lub dwustronnych). Degażówkami należy operować ostrożnie aby nie spowodować nadmiernego przerzedzania włosów w jednym miejscu.

Fryzjerstwo